|-
| 195001 - || || 20 de gener de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 195002 - || || 19 de gener de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 195003 - || || 20 de gener de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 195004 - || || 3 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195005 - || || 3 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195006 - || || 4 de febrer de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 195007 - || || 6 de febrer de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 195008 - || || 5 de febrer de 2002 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 195009 - || || 8 de febrer de 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 195010 - || || 9 de febrer de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 195011 - || || 10 de febrer de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 195012 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195013 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195014 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195015 - || || 5 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195016 - || || 5 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195017 - || || 5 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195018 - || || 6 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195019 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195020 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195021 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195022 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195023 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195024 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195025 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195026 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195027 - || || 11 de febrer de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 195028 - || || 5 de febrer de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 195029 - || || 7 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195030 - || || 6 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 195031 - || || 8 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195032 - || || 12 de febrer de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 195033 - || || 12 de febrer de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 195034 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195035 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195036 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195037 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195038 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195039 - || || 7 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 195040 - || || 12 de febrer de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 195041 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195042 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195043 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195044 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195045 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195046 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195047 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195048 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195049 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195050 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195051 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195052 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195053 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195054 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195055 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195056 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195057 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195058 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195059 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195060 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195061 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195062 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195063 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195064 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195065 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195066 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195067 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195068 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195069 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195070 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195071 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195072 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195073 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195074 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195075 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195076 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195077 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195078 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195079 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195080 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195081 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195082 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195083 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195084 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195085 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195086 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195087 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195088 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195089 - || || 8 de febrer de 2002 || Needville || Needville
|-
| 195090 - || || 15 de febrer de 2002 || Uccle || E. W. Elst, H. Debehogne
|-
| 195091 - || || 14 de febrer de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 195092 - || || 7 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 195093 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195094 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195095 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195096 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195097 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195098 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195099 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195100 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
|}

5